Equitable Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

Equitable Building (Colorado), NRHP-ID 78000845
Equitable Building (Oregon), NRHP-ID 76001584
Equitable Building (New York), NRHP-ID 78001869